Куе́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 230 км на південь від Парижа, 115 км на південь від Орлеана, 9 км на північ від Шатору.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 325 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 862,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Куен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Куен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр